Beatrice Mintz (1921-2022), biologiste américaine ;
Charles B. Mintz (1896-1940), producteur et distributeur de film américain ;
Christopher Mintz-Plasse (né en 1989), acteur américain ;
Dan Mintz (né en 1981), acteur et scénariste américain ;
Dan Mintz (né en 1965), producteur, réalisateur et entrepreneur américain ;
Shlomo Mintz (né en 1957), violoniste israélien ;
Frank Mintz (né en 1941), historien de l'anarchisme.
Patronyme juif